Голландська футбольна Ередивізі 2010—2011  — 55-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став Аякс.

Учасники

Турнірна таблиця 

 
 

Примітки: 
1. Клуб НАК Бреда був позбавлений 1 очка через запізнення з платіжними зобов'язаннями до Contractspelers Fonds KNVB (CFK).

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/22 травня 2011

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/29 травня 2011

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2011-12

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 травня 2011

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/22 травня 2011

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/29 травня 2011

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ередивізі на soccerway.com 

2010 у футболі
2011 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2010 у нідерландському спорті
2011 у нідерландському спорті